Camas –  comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Camas – census-designated place nella contea di Sanders, Montana, Stati Uniti d'America
 Camas – città nella contea di Clark, Washington, Stati Uniti d'America
 Camas – quartiere nel centro di Marsiglia